Соревнования по прыжкам с большого трамплина и лыжная эстафета в лыжном двоеборье среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 23 февраля.

Прыжки с трамплина прошли в Олимпийском парке Уистлера с 10:00 до 11:00 по местному времени (UTC-8), а гонка состоялась там же с 13:00 до 14:15.

Олимпийский чемпион 2006 года сборная Австрии вновь выиграла золото. Из чемпионов 2006 года в состав вошли Марио Штехер и Феликс Готтвальд. Они также участвовали и в эстафете 2002 года в Солт-Лейк-Сити, когда австрийцы выиграли бронзу. Для Готтвальда эта медаль стала уже седьмой на Олимпиадах, в т. ч. третьей золотой. Сборная Финляндии впервые за последние 4 Олимпиады осталась без наград, заняв 7-е место. Американцы после первого для них в истории серебра Джонни Спиллейна в индивидуальной гонке выиграли также и первую награду в эстафете. Немец Бьёрн Кирхайзен, выигравший 2 серебра с командой Германии в 2002 и 2006 годах, на этот раз стал бронзовым призёром в эстафете.

На предпоследнем этапе Феликс Готтвальд оторвался от Джонни Спиллейна на 15 секунд, таким образом Штехер уходил на последний этап в одиночестве. Билл Демонг сумел достаточно быстро догнать австрийца и последние 2 километра они прошли вместе, не позволяя Бьёрну Кирхайзену приблизиться. За несколько сот метров до финиша на выходе на стадион на вираже Штехер сделал ускорение и уже через несколько десятков метров создал необходимый задел для победы.

Медалисты

Результаты

Прыжки с трамплина

Лыжная гонка

Ссылки 
 Результаты